Катарсис — український художній фільм виробництва компанії «Spotlight Entertainment», знятий у 2008 році. Режисерський дебют Володимира Ямненка.

Сюжет 
Фільм розповідає про те, наскільки ефімерним є людське благополуччя й про те, що лише крок віддаляє суддю від ролі підсудного.

Виконавці 
 Сергій Калантай
 Ярослав Бойко
 Борис Хімічев
 Віктор Сарайкін
 Анастасія Гіренкова

Посилання 
 Фільм на «Кино-Театр.ru» 

Детективні фільми України
Фільми Spotlight Entertainment